Astan Katherine Feghe Bathily est une taekwondoïste ivoirienne.

Carrière 
Aux Championnats d'Afrique de taekwondo 2021 à Dakar, Astan Katherine Feghe Bathily obtient la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 73 kg, s'inclinant en finale contre la Gabonaise Urgence Mouega.

Notes et références

Liens externes 

Taekwondoïste ivoirienne